Shirley Abbott peut désigner :
 Shirley Abbott (1924-2013), diplomate américain ;
 Shirley Abbott (1889-1947), footballeur anglais.